Bartosz Grodecki – urzędnik, dyplomata
 Józef Grodecki – ujednoznacznienie
 Kazimierz Grodecki – działacz komunistyczny
 Roman Grodecki – historyk
 Stefan Ludwik Grodecki – oficer
 Wiktor Grodecki – reżyser, scenarzysta i montażysta
 Władysław Grodecki – podróżnik i przewodnik